Вежайка — многозначный термин.
 Вежайка — посёлок в Усть-Вымском районе Республики Коми.
 Вежайка — сельское поселение в Усть-Вымском муниципальном районе Республики Коми.
 Вежайка — деревня, Кочёвский район, Пермский край, Россия
 Вежайка — деревня в Кудымкарском районе Пермского края.
 Вежайка — железнодорожная станция Сосногорского отделения Северной железной дороги в республике Коми.
 Вежайка (приток Иньвы) — река в России, протекает в Пермском крае. Устье реки находится в 195 км по левому берегу реки Иньва.
 Вежайка (приток Онолвы) — река в России, протекает в Пермском крае.